Ithier d'Arles (?-981),  archevêque d’Arles ;
 Ithier de Jarousse (?-1361), évêque d'Auxerre ;
 Ithier de Martreuil (?-1395), évêque du Puy-en-Velais et de Poitiers ;
 Ithier de Nevers (620-696), évêque de Nevers ;
 Ithier de Rethel (?-1171) châtelain de Vitry et comte de Rethel ;
 Ithier de Saint-Martin (?-v. 796), abbé de Saint-Martin ;
 Jean-Marc Ithier (1965-), footballeur et entraîneur mauricien.